een fabelwezen, zie zeemeermin
 een slavenschip van de VOC dat verging voor de kust van Zuid-Afrika, zie Meermin (schip, 1759)
 Meermin van Edam, een sage over een zeemeermin
 Meerminman en Mosseljongen, 2 fictieve superhelden

 De Meermin (molen), een bouwwerk in Terhofstede
 De Meermin (lied), een hit van Rob de Nijs uit 1977